Боя́рский (польск. Bojarski) — русская, польская и еврейская фамилия; топоним. Этимология русской фамилии связана со словом «боярин» и встречалась у людей духовного звания. Этимология еврейской фамилии связана с городом Боярка, расположенным неподалёку от Киева.

Фамилия 
 Боярский, Авраам () — канадский математик и писатель, переводчик с идиша.
 Боярский, Адольф-Николай Эразмович — русский фотограф
 Боярский, Алвин (; 1928—1990) — английский архитектор, преподаватель и архитектурный критик; руководитель Школы архитектуры Архитектурной ассоциации (Лондон).
 
 Боярский, Анатолий Александрович (род. 1932) — советский и израильский композитор, пианист, дирижёр.
 Боярский, Арон Яковлевич (1906—1985) — советский экономист-статистик, демограф; профессор МГУ, директор НИИ ЦСУ СССР.
 Боярский, Виктор Ильич (род. 1950) — российский путешественник, полярник, директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики (РГМАА).
 
 Боярский, Вячеслав Иванович (род. 1940) — деятель советских спецслужб, доктор исторических наук.
 Боярский, Иосиф Яковлевич (1917—2008) — советский художник-мультипликатор, и кинематографист, сын Я. И. Боярского.
 Боярский, Ипатий Прокопович (1911—1996) — передовик сельского хозяйства в Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда (1949).
 Боярский, Константин Фёдорович (1915—1974) — ленинградский артист балета и балетмейстер.
 Боярский, Леонард — американский геймдизайнер и художник. Наиболее известен как ведущий дизайнер компьютерных игр Fallout, Fallout 2, Vampire: The Masquerade — Bloodlines, Diablo III и Arcanum.
 Боярский, Михаил Сергеевич (род. 1949) — российский актёр театра и кино, певец; член актёрской династии Боярских.
 Боярский, Наум Яковлевич (1894 — ?) — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Боярский, Николай Александрович (1922—1986) — советский актёр театра и кино, сын А. И. Боярского.
 
 
 Боярский, Чеслав (1912—1966) — французский изобретатель и фальшивомонетчик польского происхождения.
 Боярский, Эрнст Аронович (1937—2011) — геофизик, ведущий научный сотрудник ИФЗ РАН, кандидат технических наук.

 Составная фамилия
 Боярский-Шимшелевич, Яков Иосифович (1890—1940) — профсоюзный и театральный деятель, директор МХАТа.
 Чернота-де-Бояры-Боярский, Бронислав Людвигович (1853—1923) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.

Топоним 
 Боярский — посёлок станции, Кабанский район, Бурятия.
 Боярский — ручей в Подпорожском районе Ленинградской области.

См. также 
 Боярские — дворянский род
 
 Статьи, начинающиеся с Боярский